

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Masiówki – część wsi Poręba Radlna w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tarnów
 Masiówki – część wsi Wszachów w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Baćkowice